Esper peut faire référence à :

Patronyme 
 Eugen Johann Christoph Esper (1742-1810), naturaliste allemand ;
 Mark Esper (né en 1964), homme politique américain.

Autres 
 ESPER, sigle de l'association Etudiants au Service des PERsonnes en situation d'exclusion ;
 l'esper, un outil fictif dans le film Blade Runner.